Barnsley FC (celým názvem: Barnsley Fooball Club) je anglický fotbalový klub, který sídlí ve městě Barnsley v metropolitním hrabství South Yorkshire. Založen byl v roce 1887 pod názvem Barnsley St. Peter's FC. Od sezóny 2019/20 působí v EFL Championship (2. nejvyšší soutěž). Klubové barvy jsou červená a bílá.

Své domácí zápasy odehrává na stadionu Oakwell s kapacitou 23 009 diváků.

Historie 

Zatím největším úspěchem klubu byl zisk FA Cupu v sezóně 1911/12, kdy ve finále porazil West Bromwich Albion poměrem 1:0 po prodloužení v opakovaném finále na Bramall Lane v Sheffieldu. Dva roky předtím nestačil na Newcastle United.

K Football League se Barnsley přidalo v roce 1898 a od začátku se účastnilo druhé nejvyšší soutěže – Second Division. Až v roce 1922 mu unikl postup pouze o gól, o deset let později pak sestoupilo do třetí divize, pak se zase vracelo a padalo. Naprostou většinu historie strávilo Barnsley v druhé divizi a 10 sezón až ve čtvrté. V novodobé historii byla asi největší úspěch první účast v nejvyšší soutěži (Premier League) v sezóně 1997/98. Hned po prvním ročníku však Barnsley sestoupilo a už se nikdy nedokázalo probojovat zpět.

Historické názvy 

Zdroj: 

 1887 – Barnsley St. Peter's FC (Barnsley St. Peter's Fooball Club)
 1897 – Barnsley FC (Barnsley Fooball Club)

Získané trofeje 

 FA Cup ( 1× )
 1911/12
 EFL Trophy ( 1× )
 2015/16

Úspěchy v domácích pohárech 

Zdroj: 

 FA Cup
 Vítěz: 1911/12
 EFL Cup
 Čtvrtfinále: 1981/82
 EFL Trophy
 Vítěz: 2015/16

Umístění v jednotlivých sezonách 

Stručný přehled

Zdroj: 

 1892–1893: Sheffield & District League
 1893–1894: Sheffield & District League (Division Two)
 1895–1898: Midland Football League
 1898–1932: Football League Second Division
 1932–1934: Football League Third Division North
 1934–1938: Football League Second Division
 1938–1939: Football League Third Division North
 1946–1953: Football League Second Division
 1953–1955: Football League Third Division North
 1955–1959: Football League Second Division
 1959–1965: Football League Third Division
 1965–1968: Football League Fourth Division
 1968–1972: Football League Third Division
 1972–1979: Football League Fourth Division
 1979–1981: Football League Third Division
 1981–1992: Football League Second Division
 1992–1997: Football League First Division
 1997–1998: Premier League
 1998–2002: Football League First Division
 2002–2004: Football League Second Division
 2004–2006: Football League One
 2006–2014: Football League Championship
 2014–2016: Football League One
 2016–2018: English Football League Championship
 2018–2019: English Football League One
 2019– : English Football League Championship

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z – zápasy, V – výhry, R – remízy, P – porážky, VG – vstřelené góly, OG – obdržené góly, +/- – rozdíl skóre, B – body, červené podbarvení – sestup, zelené podbarvení – postup, fialové podbarvení – reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
  

Anglické fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1887
Sport v Yorkshiru